Болгарєв Павло Тимофійович — радянський вчений в області виноградарства.
 Болгарєв Петро Миколайович — російський військовик, генерал-майор, командир 150-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації.